Die Abkürzung UPV steht für:
 die Polytechnische Universität Valencia (Universidad Politécnica de Valencia), technische Universität der spanischen Stadt Valencia
 die Universität Baskenland (Universidad del País Vasco), auch: Universität des Baskenlandes
 Obervolta, historischer FIFA-Code

UPV